Fyer Seselwa (en criollo seychelense: Seamos orgullosos seychellenses) fue el himno nacional de Seychelles usado bajo el régimen de France-Albert René(1978-2004). La letra fue compuesta colectivamente y la melodía fue creada por Pierre Dastros-Géze.

Letra

Referencias

Fichero MIDI

Instrumental 
 

Símbolos de Seychelles
Historia de Seychelles
Seychelles